Esistono più edifici denominati Palazzo delle Orsoline:
 il Palazzo delle Orsoline a Bellinzona;
 il Palazzo delle Orsoline a Fidenza;
 il Palazzo delle Orsoline a Parma.